Дросель (, від drosseln — «душити», «обмежувати») — елемент створення опору.
 Дросельна заслінка — механічний регулятор прохідного перерізу патрубка (регульований гідродросель), що змінює витрату рідини або газу, які протікають в патрубку.
 Гідродросель — пристрій у вигляді клапана, заслінки і т. д. для регулювання тиску рідини, пари або газу (пропускання їх по трубопроводах). Елемент більшості холодильних машин і дросельних теплових насосів, становлюється (по ходу робочої речовини) після конденсатора і перед випарником.
 Електричний дросель — котушка ізольованого дроту, індуктивність якого використовують для блокування ВЧ складових змінного струму в електричному колі і пропускання НЧ (з постійним струмом).